Sabrina může být:

Sabrina (jméno) – rodné ženské jméno
Sabrina Bryan (1984) – americká zpěvačka, herečka a tanečnice
Sabrina Salerno (1968) – italská zpěvačka 

v kultuře
 Sabrina (divadelní hra), v originále Sabrina Fair –  romantická komedie Samuela Taylora z roku 1953
 Sabrina (film, 1954) –  americký film z roku 1954 režiséra Billyho Wildera natočený na motivy divadelní hry Sabrina Fair s Humphrey Bogartem, Audrey Hepburnovou, a Williamem Holdenem v hlavní roli
 Sabrina (film, 1995) –  americký film z roku 1995 režiséra Sydneyho Pollacka, remake filmu Sabrina (film, 1954), natočený na motivy divadelní hry Sabrina Fair s Julií Ormondovou a Harrisonem Fordem v hlavní roli
 Sabrina - mladá čarodějnice –  televizní seriál z roku 1996